Язык моно:
 Моно — индейский язык;
 Моно — убангийский язык;
 Моно — язык семьи адамава.